Gnathifera pode referir-se a:
 Gnathifera (filo), um filo no superfilo Platyzoa (Gnathifera Ahlrichs, 1995)
 Gnathifera (género), um género de traça da família Epermeniidae (Gnathifera Gaedike, 1978)

Desambiguação